Хрущ мраморный, также пёстрый хрущ и июльский хрущ (), — вид крупных жесткокрылых насекомых из подсемейства хрущей семейства пластинчатоусых (Scarabaeidae). Самый крупный представитель подсемейства в Европе.

Описание

Имаго 
Имаго длиной 25—40 мм. Окраска тёмно-бурая, на надкрыльях пятна из мелких белых волосков, образующие характерный мраморный рисунок — отсюда и название вида. Тело крупное, удлиненно-овальное, довольно выпуклое. Последний членик челюстных щупиков удлиненный, узкий на вершине скошенный и заостренный. Булава усиков у самцов 7-члениковая, чрезвычайно крупная с сильно изогнутыми пластинками. У самки булава 5-члениковая. Наличник широкий, поперечный, у самца прямоугольный, спереди приподнят, с почти прямым погнутым передним краем, у самки — более короткий с округло-выпуклым передним краем и более закругленными передними углами.

Переднеспинка немного уже основания надкрылий. Неравномерно покрыта довольно крупными редкими точками и негустыми желтовато-белыми или желтыми чешуйками, образующими пятна и полосы.

Надкрылья удлиненные, параллельные, с округленными боками, без ребер, в неясных точках и неправильных морщинках, покрыты многочисленными неправильными пятнами из желтовато-белых продолговато-овальных чешуек. В промежутках между пятнами лишь с редкими одиночными такими же чешуйками.

Пигидий в мелких точках и густых серо-жёлтых волосках, на вершине с пучком коротких светлых щетинок. Грудь в густых длинных буро-жёлтых волосках. Брюшко в густых коротких прилегающих серо-желтых волосках. Ноги довольно короткие и тонкие. Передние голени у самца снаружи с 2, у самки с 3 зубцами, причем средний зубец сильно приближен к вершинному.

Личинка 
Крупная, длиной до 80 мм, белая, с толстым телом, С-образно изогнутая. Голова светло рыжая, без глазков. Темя с каждой стороны с продольным рядом из нескольких щетинок. Анальное отверстие имеет форму поперечной щели.

Ареал 

Украина, Белоруссия, Франция, Швейцария, Бельгия, Англия, южная Швеция, Германия, Польша, Австрия, Италия, Чехия, Балканы, Словакия, Греция, Болгария, Румыния, Турция, Россия.

Северная граница проходит через Белоруссию, Чернигов, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую и Пензенскую области, восточная граница — до Каспийского моря; южная — от устья Дуная по Черноморскому побережью до Днепровского лимана, террасы нижнего Днепра к низовьям Дона и по Азовскому побережью — до Анапы.

Жизненный цикл и биология 

Самка откладывает 25—40 яиц в почву в конце июня — июле. Предпочтение отдаётся песчаным почвам. В июле—августе выходят личинки, которые перезимовывают и в июне—июле линяют. После вторичной перезимовки линяют еще раз, переходя в 3-й, последний возраст. После третьей перезимовки, в мае, окукливаются. Личинки раннего возраста питаются гумусом и корнями травянистых растений, в особенности злаков, более старших возрастов — корнями кустарников и деревьев — сосен, берез, акаций и др.

Из куколки через 3 недели выходит жук. Генерация 3-годичная, в затемнённых участках — 4-годичная.

Жуки летают в конце июня — июле, активны вечером и ночью. Питаются листьями деревьев и хвоей.

С жуками ассоциированы круглые черви рода Pristionchus.

Экономическое значение 
Жуки обыкновенно не размножаются настолько сильно, чтобы наносить большой вред деревьям объеданием их листвы, личинки же могут наносить довольно чувствительный вред культурам, в особенности злакам (Elymus, Arundo и др.), которые сажаются для укрепления песков. Вред от мраморного хруща был замечаем главным образом в северной Германии.

Примечания 

Хрущи
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1758 году